

Geografia

Germania 
 Manderscheid – città del circondario di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)
 Manderscheid – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)

Repubblica Ceca 
 Manderscheid, oggi Dobřejovice – comune in Boemia Centrale (distretto di Praha-východ)
 Manderscheid-Chrast, oggi Chrást – comune nella Boemia centrale (distretto di Nymburk)

Altro 
Manderscheid – famiglia tedesca